Newley ist der Familienname folgender Personen:

 Anthony Newley (1931–1999), britischer Schauspieler und Sänger
 Brad Newley (* 1985), australischer Basketballspieler